Rahl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rahl (1812–1865), österreichischer Maler
 Carl Heinrich Rahl (1779–1843), deutscher Maler, Radierer und Kupferstecher
 Mady Rahl (1915–2009), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin sowie Chansonsängerin
 Paul Rahl (1877–1926), deutscher Ingenieur und Reichstagsabgeordneter
 Stefan Rahl, Anführer im Bauernkrieg

Siehe auch:
 Raal
 Ral